Brooks House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brooks House (Arkansas), NRHP-Nr. 91001217
 Brooks House (Kentucky), NRHP-Nr. 09001137
 Brooks House (Vermont), NRHP-Nr. 80000343